Феликола (умерла в 90 году н. э.) — одна из первых святых мучениц. День памяти — 13 июня.

Святая Феликола (), сводная сестра святой Петрониллы, была арестована после того, как Петронилла отказалась выйти замуж за римского чиновника. После смерти Петрониллы у Феликолы в тюрьме не было ни еды, ни воды. Её бросили в отхожее место, где она в конце концов и умерла. Её тело было найдено святым Никомедом.

Примечания

Ссылки 
 Santa Felicola di Roma Martire

Мученики
Христианские святые I века
Римские святые
Святые по алфавиту
Умершие в 90 году